Влади́мир Влади́мирович Ада́мов () — белорусский и российский советский ботаник-флорист, геоботаник, дендролог.

Биография 
Родился 31 мая (12 июня) 1875 года.

По окончании в 1899 году Императорского Санкт-Петербургского университета работал в Минской и Витебской губерниях. В 1920—1935 годах руководил ботанико-лизиметрическим отделением Минской болотной исследовательской станции, секцией натурализации Белорусского отделения Всесоюзного института прикладной ботаники. Адамов — один из устроителей Большелётчанского ботанического сада (в имении Большие Лётцы около Витебска), сформировал большую часть его коллекции. Был руководителем геоботанических экспедиций Управления мелиорации Наркомзема Белоруссии.

Последние годы тяжело больной Адамов был вынужден жить в деревне Никита в Крыму, совмещая лечение с работой в Никитском ботаническом саду.

Вклад в науку 
В первой (1900) флористической работе Адамов обратился к одному из видов стрелолиста —  (ныне известен как ), в ней он свёл данные о распространении этого вида в Сибири и Европейской России.

В 1924 году Адамов дал подробнейшее описание на трёх языках (по-русски, по-латыни и на эсперанто) «нового вида» частухи ; под этим именем им были объединены в один вид  и . Описание дано на основании двадцатилетних наблюдений автора над этим растением, найденным в окрестностях Витебска в озере Лётцы.

В 1930 и 1932 годах Адамов опубликовал работы о белорусских берёзах.

Геоботанические работы Адамова посвящены характеристике растительности Белорусского Полесья (1927), Комаровского болота (1925) (он изучал смену сорных трав, растительные ассоциации и т. д.) и других территорий Белоруссии. Многие из них остались неопубликованными.

Основные сочинения

Память 
На усадебном доме учёного, сохранившемся в Больших Лётцах, установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Письма В. Л. Комарову в архиве РАН 

Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Ботаники Российской империи
Выпускники физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Члены Русского ботанического общества